Candilicos puede referirse a:
El nombre común de la planta Arisarum vulgare
El nombre común de la planta Aristolochia paucinervis